Vingt-Quatre-Novembre ou XXIV-Novembre ou 24-Novembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

24 novembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France : 

 Le , durant la guerre franco-allemande de 1870 : 
 Combat de Ladon dans le Loiret.

 Le , à la fin de la première Guerre mondiale :
 Wissembourg dans le Bas-Rhin redevient française.

 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :
 Explosion meurtrière d'un camion allemand chargé de mines, trois jours avant la libération d'Altenach dans le Haut-Rhin.
 Libération de Baerendorf par la  blindée US et de Wingersheim, dans le Bas-Rhin.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies « Vingt-Quatre-Novembre » et « XXIV-Novembre »

Graphie « 24-Novembre »

Graphies étrangères 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 24 de Noviembre » ou « Veinticuatro de Noviembre »
 Argentine : événement non connu
 (Calle) 24 de Noviembre, à Buenos Aires dans le district fédéral de Buenos Aires.
 (Calle) 24 de Noviembre, à  dans la province de Buenos Aires.
 (Calle) 24 de Noviembre, à  dans la province de Buenos Aires.
 (Calle) 24 de Noviembre, à  dans la province de Córdoba.
 Bolivie : événement non connu
 (Calle) 24 de Noviembre, à El Alto dans la province de Pedro Domingo Murillo.
Pérou : événement non connu
 (Calle) 24 de Noviembre, à Chiclayo dans la région de Lambayeque.
 Venezuela : événement non connu :
 (Calle) 24 de Noviembre, à Barcelona dans l'État d'Anzoátegui.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
24